Michael Bauch ist der Name folgender Personen:

* Michael Bauch (Politiker), deutscher Politiker, MdL Sachsen-Altenburg 
 Michael Bauch (Maler) (* 1951), deutscher Maler